Panarthropoda — велика клада тварин, до якої відносять типи членистоногих (Arthropoda), оніхофор (Onychophora) і тихоходок (Tardigrada). Разом з нематодами та іншими типами відноситься до надтипу линяючих (Ecdysozoa). Для Panarthropoda характерні сегментоване тіло з парними кінцівками, що закінчуються кігтиками, та вентральний нервовий ланцюг.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки Panarthropoda з іншими групами тварин:

Примітки

Література 
 Claus Nielsen (1995). Animal Evolution: Interrelationships of the Living Phyla. Oxford University Press. ISBN 0-19-854868-0.
 C. W. Dunn et al. (2008): Broad phylogenomic sampling improves resolution of the animal tree of life. Nature 452: S. 745—749. 

Первиннороті
Линяючі